Бальбоа може означати:

 Васко Нуньєс де Бальбоа, іспанський конкістадор, на честь якого названо:
 місто в Колумбії
 порт у Панамі 
 офіційну валюта Панами

 Роккі Бальбоа, головний герой серії фільмів «Роккі»
 Бальбоа, танець у стилі свінг
 Бальбоа, місто в Іспанії
 Бальбоа, кратер на Місяці